Encausse steht für:

 Encausse, französische Gemeinde im Département Gers 
 Encausse-les-Thermes, französische Gemeinde im Département Haute-Garonne

Encausse bzw. d’Encausse ist der Familienname folgender Personen:

 Hélène Carrère d’Encausse (* 1929), französische Historikerin
 Hervé d’Encausse (* 1943), französischer Stabhochspringer
 Philippe d’Encausse (* 1967), französischer Stabhochspringer